Unter dem Namen Legacy werden verschiedene Geschäftsflugzeuge von Embraer vermarktet:
Legacy 450 (Typ EMB-545, seit 2013)
Legacy 500 (Typ EMB-550, seit 2013)
Legacy 600 (Typ EMB-135BJ, seit 2001)
Legacy 650 (Typ EMB-135BJ, seit 2010)
Legacy 650E (Typ EMB-135BJ, seit 2017)